Ома́р Карі́м На́бер ( 7 липня 1981, Любляна, Словенія) — словенський співак. У 2004 році Омар переміг на шоу молодих талантів. У 2005 році представляв Словенію на Євробаченні 2005 у Києві, але не пройшов у фінал. 2017-го знов поїхав на Євробачення, котре теж проводилося у Києві. Виступилв у першому півфіналі, 9 травня, але до фіналу не пройшов.

Дискографія

Альбоми 
 2005—«Omar»
 2005—«Omar MC»

Сингли 

 2004—«Vse, kar si želiš»
 2005—«Stop»

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Омара Набера 

Уродженці Любляни
Словенські співаки
Учасники Євробачення 2005
Учасники Євробачення 2017
Представники Словенії на Євробаченні
Виконавці словенською мовою